Mago nero – praticante della magia nera
Mago Nero – carta Mostro di Yugi-Oh!, usata dai personaggi Yugi Mutō/Yami Yugi

Videogiochi 
 Mago nero – personaggio sbloccabile di Mario Slam Basketball
 Mago nero – classe giocabile nel primo Final Fantasy